

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Niedźwiadka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Niedźwiadka – osada wsi Niedźwiadka w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin

Miejscowość na Litwie 
 Niedźwiadka – opuszczona wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, 6 km na północ od Ławaryszek

Zobacz też 
 Niedźwiedź, Niedźwiadek